Robba ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Robba (1698–1757), italienischer Bildhauer
 Jamie Robba (* 1991), gibraltarischer Fußballspieler
 Philippe Robba (1941–1988), französischer Mathematiker

Siehe auch:
 Roba